Aryna Sabalenka era la detentrice del titolo, ma ha deciso di partecipare alle WTA Finals.

In finale Alison Riske ha sconfitto Jaqueline Cristian con il punteggio di 2-6, 6-2, 7-5.

Testa di serie 

  Emma Raducanu (secondo turno)
  Simona Halep (semifinale, ritirata)
  Danielle Collins (semifinale, ritirata)
  Veronika Kudermetova (quarti di finale)

 Ekaterina Aleksandrova (primo turno)
 Sorana Cîrstea (ritirata)
 Jasmine Paolini (quarti di finale)
 Alison Riske (Campionessa)

Wildcard 

  Julia Grabher (primo turno)
  Simona Halep (semifinale, ritirata)

 Sinja Kraus (primo turno)
 Emma Raducanu (secondo turno)

Qualificate 

  Kateryna Kozlova (primo turno)
  Harmony Tan (primo turno)

 Lesja Curenko (secondo turno)
 Wang Xinyu (quarti di finale)

Lucky loser 

  Jaqueline Cristian (finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Upper Austria Ladies Linz 2021